Смелянский:

Фамилия 
 Смелянский, Анатолий Миронович (род. 1942) — театральный критик и историк театра, ведущий телевизионных передач о театре, доктор искусствоведения.
 Смелянский, Давид Яковлевич (род. 1947) — российский театральный продюсер и менеджер. Заслуженный деятель искусств РФ.
 Смелянский, Николай Давидович (1907—1997) — советский драматург, член СП СССР, муж поэтессы Людмилы Татьяничевой.
 Смелянский, Руслан Леонидович (род. 1950) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН.
 Смелянский, Станислав Анатольевич (род. 1976) — режиссёр, журналист, писатель и поэт.

См. также 
 Смелянский район — административная единица на юго-востоке Черкасской области Украины.
 Смелянский радиоприборный завод
 Смелянский электромеханический завод
 Смеловский
 Смолянский, Гуннар
 Смолянский замок

Литература

Примечания